Tiexi Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tiexi Qu (härad i Kina, Jilin), 
 Tiexi Qu (härad i Kina, Liaoning, Anshan Shi), 
 Tiexi Qu (härad i Kina, Liaoning, Shenyang Shi), 

Robotskapade Kinaförgreningar